Charles Manners kan syfta på bland andra:

* Charles Manners, 4:e hertig av Rutland (1754–1787), brittisk politiker
 Charles Manners, 6:e hertig av Rutland (1815–1888), brittisk politiker
 Charles Manners, 10:e hertig av Rutland (1919–1999), brittisk politiker

Se även 

Charles Manners-Sutton, ärkebiskop av Canterbury
Charles Manners-Sutton, 1:e viscount Canterbury, talman i underhuset